«Домовые, или Сон в зимнюю ночь» — советский музыкальный мультипликационный фильм для взрослых, вышедший на экраны в 1987 году.

Сюжет 
Главный герой сидит в кресле напротив телевизора и спит, а на экране группа «Домовые» исполняет песни о необходимости экономии воды и электроэнергии.
На протяжении всего действия не произносится ни одной реплики, а звучат лишь песни в стиле рок-н-ролл.
Мелодии, на вполне актуальные в то время темы, написаны композитором Анатолием Киселёвым.

Создатели

Примечания

Вокал 
Все песни исполняет Аня Маренкова и оркестр поют песни

Ссылки 
 Мультфильм "Домовые, или Сон в зимнюю ночь на сайте www.animator.ru
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Рисованные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы Владимира Самсонова
Мультфильмы о музыкантах
Фильмы о рок-музыке